A francia polinéziai nemzeti strandlabdarúgó-válogatott képviseli Tahitit vagy Francia Polinéziát a nemzetközi strandlabdarúgó-versenyeken. A csapat a  történelmét írt azáltal, hogy az első csendes-óceáni országként részt vett egy nemzetközi FIFA versenyen. A 2015-ös FIFA strandlabdarúgó-világbajnokságon Tahiti a büntetőpárbajban verte meg Olaszországot, és ez lett az első csendes-óceáni ország, amely győzelmet aratott egy FIFA versenyen.

Jelenlegi keret
2017 májusban

Edző: Teiva Izal

Nemzetközi szereplés

FIFA strandlabadrúgó-világbajnokság

OFC-strandlabdarúgó-bajnokság

Nemzetközi Kupa

Eredmények
Strandlabdarúgó-világbajnokság selejtező (OFC)
Győztes: 2011
Strandlabdarúgó-világbajnokság
2. helyezett: 2015
4. helyezett: 2013

A Francia Polinézia strandlabdarúgó-válogatott mérkőzései országonként
Mióta 2006 augusztusában bemutatkozott a nemzetközi porondon, Tahiti 76 mérkőzést játszott 35 különböző nemzeti válogatott ellen, amelyből 43-t megnyert. Legtöbbször Svájc ellen játszottak, akikkel 7-szer csaptak össze.

Fordítás

Jegyzetek 

Strandlabdarúgó-válogatottak
Francia Polinézia